(engl. ‚Brüder‘) bezeichnet:
 Brothers (Band), eine italienische Musikband
 Brothers: A Tale of Two Sons, ein 2013 erschienenes Computerspiel
 Brother Islands, englische Bezeichnung für die Inselgruppe Ǧuzur al-Iḫwa im Roten Meer
 Brothers Rocks, Klippen im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Film und Fernsehen:
 Brothers (1977), ein US-amerikanisches Filmdrama
 Brothers – Zwischen Brüdern, einen dänischen Spielfilm von 2004
 Brothers (2009), die US-amerikanische Neuverfilmung von Brothers – Zwischen Brüdern
 Brothers (2015), US-amerikanisch-indischer Film
 den Originaltitel der Fernsehserie Unter Brüdern (US-amerikanische Fernsehserie) aus dem Jahr 1984
 Brothers (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie auf Fox von 2009

Brothers ist der Familienname folgender Personen:
 Cary Brothers (* 1974), US-amerikanischer Sänger
 Jim Brothers (1941–2013), US-amerikanischer Bildhauer
 Joyce Brothers (1927–2013), US-amerikanische Psychologin und Kolumnistin
 Nigel Brothers (* 1950), australischer Naturwissenschaftler, Sachbuchautor, Fotograf und Umweltschützer
 Richard Brothers (1757–1824), britischer Marineoffizier, Begründer des Anglo-Israelismus

Siehe auch:

 Brother (Begriffsklärung)
 Bruder (Begriffsklärung)
 Brüder (Begriffsklärung)